Bernardinensi – abitanti di Bernardino de Campos
Bernardinensi – abitanti di São Bernardino